

Toponyme

Clarkdale est une ville du comté de Yavapai en Arizona.

Autres 
Clarkdale est un microprocesseur d'Intel.

Homonymie de toponyme